

Гіллв'ю — місто, штат Кентуккі
 Гіллв'ю — селище, штат Іллінойс